Плей-офф НБА 2022 — постсезонный турнир сезона 2021/22 Национальной баскетбольной ассоциации. Плей-офф начался 16 апреля 2022 года, а завершится финалом НБА 19 июня 2022 года.

Формат 
27 июля 2021 года Совет управляющих НБА утвердил формат сезона 2020/2021 с проведением турнира плей-ин для команд, которые займут места с 7 по 10 включительно в своей конференции. Команды, занявшие 7-е и 8-е места в своей конференции, сыграют матч между собой. Победитель матча будет посеян 7-м в конференции. Проигравший клуб сыграет с победителем матча между 9-й и 10-й командой для определения 8-го посева в конференции. Сам плей-офф пройдет в обычном формате.

В соответствии с форматом плей-офф НБА, восемь команд с наибольшим количеством побед в каждой конференции выходят в плей-офф. Посевы основаны на месте каждой команды в турнирной таблице. Все серии проводятся до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. Все серии, включая финал НБА, проходят в формате 2-2-1-1-1. В плей-офф конференции преимущество домашней площадки переходит к команде с более высоким уровнем посева. Посев производится на основе места в турнирной таблице каждой команды регулярного сезона в рамках конференции; если две команды имеют одинаковое количество побед и поражений, используются стандартные правила тай-брейка. Посевы конференции игнорируются для финала НБА: преимущество домашней площадки переходит к команде, занявшей более высокое место в общей таблице регулярного сезона, или, если это необходимо, имеющей преимущество по личным встречам в регулярном сезоне.

Квалифицировались в плей-офф 
9 марта 2022 года Финикс Санз стала первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф.

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка плей-офф 
Команды, выделенные жирным шрифтом, вышли в следующий раунд. Цифры слева от каждой команды указывают на место команды в конференции, а цифры справа указывают на количество игр, выигранных командой в этом раунде.

Раунд плей-ин 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)
НБА провела раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции с 12 по 15 апреля 2022 года. Команда, занявшая 7-е место, сыграла с командой, занявшей 8-е место, победитель занял 7-е место. Команда, занявшая 9-е место, сыграла с командой, занявшей 10-е место, проигравшая команда завершила участие в турнире. Команда, проигравшая в матче между 7-8-м местом, затем сыграла с победителем матча между 9-10-м местом, победитель этой игры занял 8-е место, а проигравший завершил участие в турнире.

Плей-ин Восточной конференции

(7) Бруклин Нетс vs. (8) Кливленд Кавальерс

(9) Атланта Хокс vs. (10) Шарлотт Хорнетс

(8) Кливленд Кавальерс vs. (9) Атланта Хокс

Плей-ин Западной конференции

(7) Миннесота Тимбервулвз vs. (8) Лос-Анджелес Клипперс

(9) Нью-Орлеан Пеликанс vs. (10) Сан-Антонио Спёрс

(8) Лос-Анджелес Клипперс vs. (9) Нью-Орлеан Пеликанс

Первый раунд 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Восточная конференция

Первый раунд Восточной конференции

(1) Майами Хит vs. (8) Атланта Хокс

Это была третья встреча команд в плей-офф. «Атланта» выиграла все две предыдущие серии.

(2) Бостон Селтикс vs. (7) Бруклин Нетс

Это была четвертая встреча команд в плей-офф и вторая после переезда «Нетс» из Нью-Джерси в Бруклин. «Бруклин» выиграл все три предыдущие серии.

(3) Милуоки Бакс vs. (6) Чикаго Буллз

Это была пятая встреча в плей-офф, каждая команда выиграл по две серии.

(4) Филадельфия Севенти Сиксерс vs. (5) Торонто Рэпторс

Это была третья встреча в плей-офф, каждая команда выиграл по одной серии.

Западная конференция

(1) Финикс Санз vs. (8) Нью-Орлеан Пеликанс

Это было первое противостояние этих двух команд в плей-офф.

(2) Мемфис Гриззлис vs. (7) Миннесота Тимбервулвз

Это было первое противостояние этих двух команд в плей-офф.

(3) Голден Стэйт Уорриорз vs. (6) Денвер Наггетс

Это была вторая встреча этих команд в плей-офф, «Голден Стэйт» выиграл предыдущую серию.

(4) Даллас Маверикс vs. (5) Юта Джаз

Это была третья встреча команд в плей-офф, «Даллас» выиграл все две предыдущие серии.

Полуфиналы конференций

Восточная конференция

(1) Майами Хит vs. (4) Филадельфия Севенти Сиксерс

Это была третья встреча в плей-офф между этими командами, ранее обе команды одержали по одной победе.

(2) Бостон Селтикс vs. (3) Милуоки Бакс

Это была восьмая встреча в плей-офф между этими командами, «Селтикс» одержали победу в пяти встречах из первых семи.

Западная конференция

(1) Финикс Санз vs. (4) Даллас Маверикс

Это была третья встреча в плей-офф между этими командами, ранее обе команды одержали по одной победе.

(2) Мемфис Гриззлис vs. (3) Голден Стэйт Уорриорз

Это была вторая встреча в плей-офф между этими командами, в первой встрече победу одержал Голден Стэйт.

Финалы конференций

Восточная конференция

(1) Майами Хит vs. (2) Бостон Селтикс

Это будет пятая встреча в плей-офф между этими командами, ранее Майами победил в трех сериях из четырех предыдущих.

Западная конференция

(3) Голден Стэйт Уорриорз vs. (4) Даллас Маверикс

Это будет вторая встреча в плей-офф между этими командами, Уорриорз победили в первой серии.

Финал НБА: (Запад 3) Голден Стэйт Уорриорз vs. (Восток 2) Бостон Селтикс 

''Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА

Это была пятая встреча в плей-офф между этими командами, «Селтикс» выиграл все четыре предыдущие серии.

Статистика

Примечания

Ссылки 

  

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2021/2022